Зенковка — село, Бородуліхинський район, Абайська область, Казахстан
 Зенковка — селище, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область, Росія